Salient (ledenjak), ledenjak u Viktorijinoj zemlji, Antarktika
 Salient Nunatak, Nunatak u Zemlji Marie Byrd, Antarktika
 Salient Peak, brdo u Viktorijinoj zemlji, Antarktika
 Salient Ridge, gorski greben u Viktorijinoj zemlji, Antarktika
 Salient Rock, strma stijena na Južnom Shetlandskom otočju, Antarktika
 Džep Wadi Halfa, neslužbena oznaka izbočine međunarodne granice između Sudana i Egipta duž Nila prema sjeveru
 salijent, iskok, istaka
istaknuti pol, elektromagnetski pol
izbočina (teritorij) (eng. salient)
izbočina (vojna znanost) (eng. salient)